Halle Open 2022 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Gerry Weber Stadion i Halle, Tyskland i perioden 13. - 19. juni 2022. Det var den 29. udgave af Halle Open siden den første turnering i 1993, og turneringen afvikledes af sponsorhensyn under navnet Terra Wortmann Open.

Herresingletitlen blev vundet af Hubert Hurkacz, som i finalen besejrede Daniil Medvedev med 6-1, 6-4 på blot 63 minutter, og som i sin femte finale i single på ATP Tour vandt sin femte titel. Det var imidlertid hans første turneringssejr i 2022 og den første triumf i en ATP Tour 500-turnering. Resultaterne medførte, at Hurkacz avancerede fra 12.- til 10.-pladsen på ATP's verdensrangliste. Medvedev var i sin tredje finale i 2022, og det var også tredje gang, at han måtte forlade slutkampen i taberens rolle. Den forsvarende mester, Ugo Humbert, tabte i anden runde til den senere vinder, Hubert Hurkacz.

I doubleturneringen sejrede Marcel Granollers og Horacio Zeballos efter finalesejr på 6-4, 6-7(5), [14-12] over Tim Pütz og Michael Venus i en kamp, der varede en time og 52 minutter, og hvor den spansk-argentinske duo afværgede to matchbolde ved stillingen 9-10 og 11-12 i match tiebreaken. Granollers og Zeballos vandt deres syvende titel som makkere, men det var deres første titel i 2022. For Granollers var det karrierens 24. ATP-titel i double, mens Zeballos vandt sin 19. doubletitel på ATP Tour.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 2.134.520, hvilket var en stigning på ca. 65 % i forhold til året før, hvor turneringen imidlertid blev afviklet under særlige omstændigheder på grund af COVID-19-pandemien. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, heraf:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 2. maj 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble

Hovedturnering

Deltagere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 12 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 2 lucky loser-par fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 4 par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Kilder 

 ATP Tour - Halle 2022 
 Terra Wortmann Open

Referencer 

Gerry Weber Open
ATP Tour 2022